Shrooms steht für:

 einen irischen Horrorfilm, siehe Shrooms – Im Rausch des Todes
 Halluzinogene Pilze